Pumi (hondenras), een in Hongarije gefokte hond
Pumi (volk), een officiële etnische minderheidsgroep in China